Втора Бундеслига 2011/12 е 38-о издание на Втора Бундеслига, втория ешелон в германския футбол. Провежда се от 15 юли 2011 г. до 6 май 2012 г. Два кръга преди края Гройтер Фюрт си осигурява промоцията в Първа Бундеслига за първи път в историята на клуба. Айнтрахт (Франкфурт) завършва втори и се връща в Първа Бундеслига един сезон след изпадането от нея. Последните два отбора — Алемания (Аахен) и Ханза (Росток) — изпадат в Трета лига автоматично, а Карлсруе изпада след 1:1 и 2:2 съответно като гост и домакин в мачове с третия в Трета лига Ян (Регенсбург).

Крайно класиране

Източници 
 Данните за класирането са от официалния сайт на Бундеслигата, посетен на 15 май 2012 г.

Втора Бундеслига